Скобликов Олександр Павлович (25 лютого 1929, Дружківка — 29 січня 2005) — український скульптор.
 Скобликова Лідія Павлівна (8 березня 1939) — радянська ковзанярка, олімпійська чемпіонка.
 Скобликова Юлія Кирилівна (17 квітня 1928 — 2013) — український скульптор.